Rage se puede referir a:

Rage (banda), grupo de heavy metal de origen alemán.
Rage Software, una antigua desarrolladora de videojuegos británica, cerrada en 2003.
Rage (juego de cartas), basado en el juego de rol "Hombre Lobo: El Apocalipsis".
Rage (videojuego), videojuego desarrollado por la empresa id Software.
RAGE, Rockstar Advanced Game Engine, un motor gráfico de juegos desarrollado por Rockstar Games.
Rage (película de 2009), película de 2009.
Rage (cómic), personaje de Marvel Comics.